Un vice-recteur peut être : 
dans certaines collectivités françaises, le responsable d’un vice-rectorat ; 
dans d’autres pays, une personne chargée d'assister un recteur d’université dans une partie de ses attributions.

en:Rector#Compound_titles